Cedar County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cedar County (Iowa)
 Cedar County (Missouri)
 Cedar County (Nebraska)